Rosnay (Indre)
 Rosnay (Marne)
 Rosnay (Vendée)
ook:
Rosnay-l'Hôpital, Aube
Tatiana de Rosnay (Neuilly-sur-Seine, Frankrijk, 1961), schrijfster